Der Kanton Buzançais ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Châteauroux, im Département Indre und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Buzançais.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden und Teilgemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Buzançais die elf Gemeinden Argy, Buzançais, Chezelles, La Chapelle-Orthemale, Méobecq, Neuillay-les-Bois, Saint-Genou, Saint-Lactencin, Sougé, Vendœuvres und Villedieu-sur-Indre. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 438,69 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3606.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Saint-Maur und Villers-les-Ormes (Kanton Levroux) → Saint-Maur

Buzancais